Javier García (1947) spanyol kézilabdázó, olimpikon
Javier García (1966) olimpiai bronzérmes spanyol rúdugró
Javier García (1976) világbajnoki bronzérmes spanyol tőrvívó, olimpikon
Javier García (1987) spanyol válogatott labdarúgó